58. Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w 1986 roku w Tomaszowie Mazowieckim na torze Pilica. Złote medale zdobyli Erwina Ryś-Ferens i Dawid Urbański.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 Lista triumfatorów Mistrzostw Polski na stronie PZŁS (doc.)

1986 w polskim sporcie
1986 w sportach zimowych
Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim
Zawody sportowe w Tomaszowie Mazowieckim